War of Words е дебютен студиен албум на британско-американската хевиметъл група Fight, издаден на 14 септември 1993 г. През 2005 г. е класиран на #386 място в класацията на Rock Hard „500-те най-велики рок и метъл албуми за всички времена“.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Брайън Тилс – китара
 Ръс Периш – китара
 Джак „Джей Джей“ Браун – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Файт
Музикални албуми от 1993 година
Дебютни албуми